Нина Петровна Петрова (; ) — советский и украинский скульптор, автор многочисленных скульптурных портретов и мемориалов в Крыму и за его пределами, супруга известного крымского художника-баталиста Ивана Семёновича Петрова в браке с которым прожила до конца жизни и имела двух дочерей Ольгу и Анну.

Биография 
Родилась на Урале в зажиточной семье, в 1930 году в ходе так называемого «раскулачивания» глава семьи был расстрелян, старший брат сослан, а семья подверглась репрессиям.

Образование:

 Школа № 11 Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ). Россия, Свердловская область, город Ревда
 Ворошиловоградское (ныне Луганское) художественное училище, мастерская В. Мухина.
Киевский государственный художественный институт, где обучалась в мастерской под руководством профессора Макса Исаевича Гельмана ученика скульптора Александра Терентьевича Матвеева, который окончила в июле 1956 года, дипломной работой «В Артеке» (гипсовая модель хранится в Симферопольском художественном музее с 1958 года).

В 1956 была направлена в Крым, где на тот момент создавалось объединение художников, поначалу Артель «Художник», а впоследствии Союз художников и Художественный Комбинат позднее Художественный Фонд, где и работала Нина Петровна на протяжении всей жизни.

Однако, пережив все лишения, Нина Петровна определила своё отношение к ситуации, которую не в силах была изменить. Получив художественное образование, работая в тот исторический период, когда образы вождей народа были основным направлением в государственных заказах, Петрова Нина Петровна с величайшим мастерством талантливого скульптора создавала в первую очередь человеческие образы, и несмотря на то, что никогда не была ни комсомолкой, ни членом Компартии, ей часто заказывали образы вождя революции. По этому поводу Нина Петровна грустно шутила: «Ленин меня осиротил, и за это кормил всю жизнь». И потому, получив заказ на исполнение монумента "В. И. Ленина, на привокзальной площади Симферополя, ею был предложен эскиз памятника, где вождь изображен как человек, отдыхающий на скамье, со взглядом, устремленным в даль и одновременно в себя. Мотивировала Петрова Н. П. своё решение тем, что «в Крым, в основном, приезжают отдохнуть и поправить здоровье, вот и Владимир Ильич — отдыхает, не призывает на баррикады, и не указывает всем куда маршировать». Обращаясь к человеческим качествам, Нина Петрова изобразила его не литым роботом-истуканом с волевым движением руки, каких много было в те времена на всей территории СССР, а человеком, которому свойственна усталость, и некоторая грусть. А потому, и сегодня, пережив период войны с монументами, Ильич, созданный Н. П. Петровой продолжает встречать гостей Крыма.

Памятник был исполнен по эскизу Н. П. Петровой в соавторстве со скульптором В. В. Петренко. Художественный совет, выбрав из представленных на конкурс эскизов, утвердил вариант, предложенный Ниной Петровой. Но ввиду того, что Петрова Н. П. в тот период вынашивала второго ребёнка, было предложено Владимиру Васильевичу Петренко выступить в качестве соавтора, и приступить к совместной работе по исполнению памятника В. И. Ленину по эскизу Н. П. Петровой. Эскиз этого памятника (малая гипсовая модель) до сегодняшнего дня сохраняется у одной из дочерей Петровой.

Нина Петрова — один из авторов скульптурного оформления здания Севастопольской панорамы, её авторству принадлежат бюсты В. А. Корнилова, Л. Н.Толстого, П. С. Нахимова на здании Панорамы «Оборона Севастополя», ею создавалась Аллея героев в Сакском военном гарнизоне (посёлок Новофедоровка), а также памятник боевому экипажу Ту-22, погибшему при исполнении служебных обязанностей 30 октября 1974 года.

Творчество 
Участие в выставках с 1957 года. Член Союза художников с 1960 года.
 1958 — парковая скульптура «В Артеке», Симферопольский художественный музей
 1960 — бюст С. Н. Сергеева-Ценского (музей-усадьба в Алуште)
 1960 — бюст А. П. Чехова (дом-музей в Ялте).
 1961 — памятник В. И. Ленину на привокзальной площади в Симферополе совместно с В. В. Петренко  
 1965 — статуя «Вечная слава героям», Херсонская область
 1965 — статуя «Механизатор» в соавторстве с З. А. Исаевой, Керчь.
 1966 — И. В. Мичурин совхоз-техникум с. Маленькое Симферопольского р-на
 1967 — Аллея Героев лётчиков в Сакском военном гарнизоне (посёлок Новофедоровка).
 1968 — Стела в честь 1-го комиссара по военным и морским делам РСФСР П. Е. Дыбенко в Симферополе 
 1971 — надгробие Н. Моисеева, Симферополь
 1972—1980 — бюсты героев И. И. Еськова, Н. Лысого, М. Сидорова.
 1973—1974 — бюсты В. А. Корнилова, Л. Н. Толстого, П. С. Нахимова на здании панорамы «Оборона Севастополя», Севастополь. охраняется в составе ансамбля  ;
 1975 — Памятник боевому экипажу Ту-22 погибшему при исполнении служебных обязанностей 30.10.1974

Галерея

Библиография творческой деятельности 
 Борцям Жовтня [Текст] : Пам’ятники революційної слави на Українi.Фотоальбом. — Київ : Мистецтво, 1977. — : ил. — Б. ц. ББК 63.3(2УК)7
 Музей героической обороны и освобождения Севастополя. Издательство «Таврия» 1978г М216(04)-78
 Севастополь. Фотоальбом. Г.А. Староверов, Н.С. Павловская, А.А. Карро — Киев, "Мистецтво" 1983 — : ил. текст стр. 108 — М207(04)-83

Ссылки 
 http://crimea.vgorode.ua/news/79384/?et=634542084710000000
 https://web.archive.org/web/20090704095123/http://www.poiradar.ru/poi/Panorama_Oborona_Sevastopolya_1854_1855_gg_-7202/Sevastopol-1877/Sightseeings_HistoricalPlaces
 http://kp.ua/daily/220410/224853/print/
 http://www.time4news.org/content/petrovskie-vysoty 

Художники Украины
Художники Крыма
Художницы СССР
Женщины-скульпторы СССР
Женщины-скульпторы Украины‎
Выпускники Луганского государственного художественного училища
Репрессированные в СССР
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры